Hune (plaats), plaats in Denemarken
 Hune (parochie), parochie in Denemarken